Bullhead – CDP del Dakota del Sud
Bullhead City – città dell'Arizona
Bullhead – album dei Melvins del 1991
Bullhead - La vincente ascesa di Jacky – film belga del 2011